33P kan syfta på:

 33P/Daniel - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-02M - en rysk Progress farkost.